Magdalena Pajala (ur. 11 marca 1988 w Gällivare) – szwedzka biegaczka narciarska. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Vancouver.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1988
Szwedzcy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Szwedzcy olimpijczycy